Хайман (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хайман, Ариберт (1898—1946) — немецкий хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года.
 Хайман, Джеффри Росс (более известный как Джоуи Рамон; 1951—2001) — американский музыкант и автор песен.
 Хайман, Зак (род. 1992) — канадский хоккеист, нападающий.
 Хайман, Исаак (1829—1906) — немецко-нидерландский хаззан.
 Хайман, Карл (1854—1922) — немецкий пианист, музыкальный педагог и композитор.
 Хайман, Тамир (род. 1969) — израильский военный деятель.
 Хайман, Энтони (род. 1962) — британский цитолог.

Вымышленные персонажи 
 Хайман — герой серии романов «Вампирские хроники».

См. также